Luftstreitkräfte – Forza aerea del Deutsches Heer (Impero tedesco, 1871-1919)
Luftstreitkräfte und Luftverteidigung der Deutschen Demokratischen Republik – Forze e Difesa aeree della Repubblica Democratica Tedesca
Luftstreitkräfte – Componente aerea del Bundesheer, Austria